Мурыгин — русская фамилия.

Известные носители 
 Мурыгин, Алексей Геннадьевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Мурыгин, Андрей Львович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Мурыгин, Виктор Иванович — д.ф.-м.н., профессор
 Мурыгин, Григорий Александрович (род. 1995) — российский спортсмен, лыжник и биатлонист.
 Мурыгин, Павел Павлович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Мурыгин, Станислав Юрьевич (род. 1984) — российский футболист.